А́рчер () — англомовне прізвище. Походить від середньоанглійського archere та давньофранцузького archer, archier у значенні «стрілець з лука».

Відомі носії прізвища:
  (; 1799—1863) — британський винахідник і підприємець ірландського походження, організатор будівництва та експлуатації залізниць.
 Джеффрі Арчер (;  1940) — англійський письменник і політик.
 Енн Арчер (;  1947) — американська акторка, продюсер та сценарист.
 Колін Арчер (, 1832—1921) — норвезький кораблебудівник, конструктор яхт.
 Майк Арчер (;  1945) — австралійський та американський палеонтолог.
 Маргарет Арчер (;  1943) — британська соціологиня.
 Саймон Арчер (;  1973) — британський бадмінтоніст.
 Сара Арчер (;  1990) — британська акторка і модель.
 Тесмін Арчер (;  1963) — англійська співачка.
  (; 1817—1885) — британський ботанік.

Вигадані персонажі 
 Джонатан Арчер () — персонаж телевізійного серіалу «Зоряний шлях: Ентерпрайз»
 Шон Арчер () — персонаж американського фільму «Без обличчя»

Примітки 

Прізвища від назви ремесла